Името Еленово носят три български села:

 Еленово (Област Благоевград),
 Еленово (Област Сливен),
 Еленово (Област Търговище).